Volga Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Volga Township (Iowa)
 Volga Township (South Dakota)